Oblong steht für:

 länglich, rechteckig, siehe Rechteck
 abgerundete, annähernd rechteckige Form eines Pflanzenblatts, siehe Blattform #Gestalt der Spreite
 Oblong (Illinois), Ortschaft im Crawford County (Illinois), Vereinigte Staaten

Siehe auch: